Peter Plys har flere betydninger:

 Peter Plys - fiktiv karakter opfundet af A.A. Milne
 Peter Plys (film fra 1977) - amerikansk animationsfilm fra 1977
 Nye eventyr med Peter Plys - amerikansk tv-serie
 Peter Plys: Juleferien - amerikansk animationsfilm fra 2002
 Peter Plys - Forår I Hundredemeterskoven - amerikansk animationsfilm fra 2004
 Peter Plys og Hafferlaffen - amerikansk animationsfilm fra 2005
 Peter Plys - Nye eventyr i Hundredemeterskoven - amerikansk animationsfilm fra 2011